

Pessoas
Walquiria Melnik

Localidades
Mělník
Mělník (distrito)
Melnik (Bulgária)

Desambiguação